Compagnie Dagincourt, une des dénominations de la Manufacture royale de glaces de miroirs (du nom d'Antoine Dagincourt).
 François d'Agincourt ou Dagincourt (1684-1758), compositeur, claveciniste et organiste français.